Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a szerb Novak Đoković volt, aki azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedett az osztrák Dominic Thiemtől. Rafael Nadal tizedik Roland Garros trófeájának megszerzéséért indult, amely sikerült is neki, miután a döntőben 6–2, 6–3, 6–1 arányban legyőzte a svájci Stanislas Wawrinkát.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1